Hagenmühle ist der Name folgender Orte:

 Hagenmühle (Burgbernheim), Ortsteil der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hagenmühle (Hersbruck), Ortsteil der Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hagenmühle (Kitzingen), Ortsteil der Stadt Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Hagenmühle (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Hagenmühle (Mertingen), Ortsteil der Gemeinde Mertingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hagenmühle (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hagenmühle (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern
 Hagenmühle (Willanzheim), historischer Ortsteil der Gemeinde Willanzheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Hagenmühle (Gemeinde Kirchham), Ortschaft der Gemeinde Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gebäude:
 Hagenmühle (Stallegg), Mühle in Stallegg, Niederösterreich